Dragan Nikolić (1943–2016) szerb színész
 Dragan Nikolić (1957–2018) szerb katona, háborús bűnös